Kevin McKenna ist der Name folgender Personen:

* Kevin McKenna (IRA-Mitglied) (1945–2019), nordirischer IRA-Führer
 Kevin McKenna (Fußballspieler) (* 1980), kanadischer Fußballspieler